Lahtis järnvägsstation är en järnvägsstation i den finländska staden Lahtis i landskapet Päijänne-Tavastland. Järnvägsstationen är en järnvägsknut för Riihimäki-Lahtis-banan, Lahtis-Kouvola-banan, Lahtis direktbana, Lahtis-Heinola-banan, Lovisabanan och Salpausselkäbanan. Stationen öppnades 1869. Den nuvarande stationsbyggnaden stod färdig år 1935. Den är byggd i tegel och ritad av den finländske arkitekten Thure Hellström. 

Järnvägsstationer i Finland
Lahtis
Byggnader i Lahtis
Järnvägsstationer invigda 1869
1869 i Finland